Wenteltrap (trap), een spiraalvormige, rondgaande trap
 Gewone wenteltrap, een weekdier